Aupaluk a plusieurs significations :
 Aupaluk, village nordique du Québec.
 Aupaluk, terre réservée inuit du Québec.